Koningshoeven (buurtschap), een buurtschap in Tilburg
 Abdij Koningshoeven, een abdij en brouwerij in Berkel-Enschot